76. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 20–21 stycznia 1979 roku w Deventer, w Holandii. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Po raz drugi na najwyższym stopniu podium stanął Norweg Jan Egil Storholt.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 29 łyżwiarzy z 14 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1979 w sportach zimowych
1979 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Deventer